Igor Cvetek, slovenski hokejist, * 12. november 1986, Ljubljana.

Cvetek je kariero začel v mladinskem klubu HD HS Olimpija in podružničnem klubu HK Tivoli, od sezone 2003/04 pa je član članskega moštva HDD Tilia Olimpija. Z Olimpijo je v sezonah 2006/07, 2011/12 in 2013/14 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Pred sezono 2015/16 je prestopil v novozelandski klub Canterbury Red Devils.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu U18 in treh svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 17
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 18
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 16
| 2
| 7
| 9
|
| 8
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 1
| 3
| 4
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 16
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 17
| 2
| 1
| 3
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 2
| 5
| 7
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 3
| 9
| 12
|
| 49
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +2
| 4
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 20
| 2
| 10
| 12
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 5
| 2
| 7
| +2
| 30
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 3
| 14
| 17
|
| 26
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 25
| 0
| 1
| 1
| +3
| 20
| 
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 12
| 4
| 2
| 6
|
| 37
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 37
| 0
| 1
| 1
|
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 12
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 52
| 4
| 7
| 11
|
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 27
| 1
| 2
| 3
|
| 24
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 20
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 36
| 1
| 5
| 6
|
| 20
| 
| 11
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |408
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |79
| bgcolor="#7FFF00" |114
| bgcolor="#7FFF00" |+12
| bgcolor="#7FFF00" |402
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |86
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |56
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti  Canterbury Red Devils
Ljubljanski športniki